Freek de Jonge (cabaretier)
Freek de Jonge (verzetsstrijder)